Huehuetla bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Huehuetla (Huehuetla) im Bundesstaat Hidalgo
 Huehuetla (Huejutla de Reyes) im Bundesstaat Hidalgo
 Huehuetla (Puebla) im Bundesstaat Puebla

Huehuetla bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: